Moderat — электронная музыкальная группа из Берлина, Германия, включающая в себя участников Modeselektor(Gernot Bronsert, Sebastian Szary) и Sascha Ring. На данный момент группа выпустила четыре студийных альбома, последний из которых получил название MORE D4TA и вышел 13 мая 2022 года.

История 
Первым релизом Moderat был EP «Auf Kosten der Gesundheit», выпущенный в 2002 году. Их первый полноформатный альбом, «Moderat», получил, в основном, благоприятные отзывы. Журнал NOW поставил альбому 4 из 5 баллов и охарактеризовал его как «довольно креативный и удивительно цепляющий», а журнал URB оценил альбом на 5 баллов из 5, отметив его «чрезвычайную красоту и запоминаемость».

В 2009 году читатели онлайн-издания о электронной музыке Resident Advisor выбрали Moderat номером 1 в номинации «Лучшее живое выступление года». В 2010 году группа заняла 7 место в той же номинации. Летом и осенью 2010 года Moderat давали концерты в рамках своего европейского тура, играя в основном на фестивалях.

Второй альбом Moderat, II был выпущен онлайн 2 августа 2013 года и 6 августа 2013 года на физических носителях на лейблах Monkeytown Records и Mute в США. Первой песней из альбома «II», на которую был снят видеоклип, стала «Bad Kingdom». Это иллюстрированное видео, срежиссированное и спродюсированное Pfadfinderei, которое изображает противостояние молодого британца алчному преступному миру Лондона 1966 года.

29 марта 2016 года в Германии и 1 апреля 2016 года в остальных странах был выпущен третий альбом Moderat III. Месяцем ранее видеоклип на песню Reminder вышел на YouTube. В августе 2017 года группа объявила о временном прекращении совместной деятельности.

Дискография 
 Auf Kosten der Gesundheit (EP, BPitch Control, 2003).
 Moderat (LP, BPitch Control, 2009).
 Rusty Nails (EP) (BPitch Control, 2009).
 Seamonkey (EP) (BPitch Control, 2009).
 Gita (EP) (Monkeytown Records, 2013)
 Bad Kingdom (EP) (Monkeytown Records, 2013)
 II (LP, Monkeytown Records, 2013. Mute Records в США и Канаде; Monkeytown Records в остальных странах).
 Last Time (EP) (Monkeytown Records, 2014)
 Bad Kingdom Remixes (EP) (Monkeytown Records, 2014)
 III (LP, Monkeytown Records, 1 апреля 2016)
 Live (Monkeytown Records, ноябрь 2016)
 MORE D4TA (LP, Monkeytown Records, 2022)

Примечания

Ссылки 

 
 Moderat на BPitch Control
 Официальный сайт

Электронные музыкальные коллективы Германии
Музыкальные коллективы по алфавиту